Ранчо Марлборо има више значења:

 Ранчо Марлборо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Марлборо (Росалес), насеље у округу Чивава у Мексику
 Ранчо Марлборо (Сан Франсиско де Кончос), насеље у округу Чивава у Мексику
 Ранчо Марлборо (Тиватлан), насеље у округу Веракруз у Мексику
 Ранчо Марлборо (Пануко), насеље у округу Закатекас у Мексику